Ханабад:
 Ханабад — город в Афганистане.
 Ханабад — город в Узбекистане.
 Ханабад — посёлок в Кашкадарьинской области Узбекистана
 Ханабад — река в Афганистане.
 Ханабад — село в Азербайджане
 Ханабад — село в Нагорном Карабахе.